Малое Томылово — посёлок в городском округе Новокуйбышевск Самарской области.

География 
Расположен на берегу реки Чапаевка между городами Новокуйбышевск и Чапаевск, в 11 км по прямой на юго-запад от Новокуйбышевска.

История 
Упоминается с 1768 года. Тогда жителями являлись выходцы из Симбирской губернии, сосланные за тяжкие преступления.

Население 
Постоянное население составляло 123 человека (русские 94 %) в 2002 году, 159 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Новокуйбышевск